Il doppio femminile  del torneo di tennis Orange Prokom Open 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrici Tetjana Perebyjnis e Silvija Talaja che hanno battuto in finale Maret Ani e Libuše Průšová 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Petra Mandula /  Patricia Wartusch (primo turno)
 Maja Matevžič /  Henrieta Nagyová (primo turno)

 Jelena Kostanić /  Renata Voráčová (quarti di finale)
 Anastasija Myskina /  Iroda Tulyaganova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Orange Prokom Open 2003